Појам Паријана може да се односи на:
 Паријана (Лука), је насеље у Италији у округу Лука, региону Тоскана
 Паријана (Маса-Карара), је насеље у Италији у округу Маса-Карара, региону Тоскана